Huszár Erika (1947–2010) dalszövegíró
 Huszár Erika (1983) Európa-bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó, olimpikon